Monte San Giovanni Campano – Comune italiano del Lazio in provincia di Frosinone
Monte San Giovanni in Sabina – Comune italiano del Lazio in provincia di Rieti
Monte San Giovanni – il monte a ridosso della chiesa parrocchiale di Massaquano, dedicata appunto a San Giovanni Battista all'Olmo: è una propaggine del monte Faito.
Monte San Giovanni - colle che si erge al confine tra i territori dei comuni di Gonnesa e Iglesias, nella provincia del Sud Sardegna.